puede referirse a:

Personas
 Akihiko Yoshida (1967), un diseñador de personajes de videojuegos japonés;
 Chinami Yoshida (1991), una curler japonesa;
 Hayato Yoshida (1989), un ciclista japonés;
 Hidehiko Yoshida (1969), un judoca japonés;
 Masako Yoshida (1957-), una exfutbolista japonesa;
 Masao Yoshida (1955-2013), un ingeniero nuclear japonés;
 Reiko Yoshida (1967), una mangaka y escritora japonesa;
 Rihoko Yoshida (1949), una seiyu japonesa;
 Shigeru Yoshida (1878-1967), un diplomático y político japonés;
 Sunao Yoshida (1969-2004), un novelista japonés;
 Takao Yoshida (1973), un luchador profesional japonés;
 Tsukasa Yoshida (1995), una judoca japonesa;
 Yoshida Kenkō o Urabe Kenkō (1283?–1350?), un autor y monje budista japonés;
 Yoshishige Yoshida (1933), un director de cine japonés.

Otros 
 Yoshida, un pueblo en la prefectura de Shizuoka, Japón;
 Yoshida Brothers, un dúo japonés.